Museo dell'aeronautica – museo di Belgrado
 Museo storico dell'Aeronautica Militare – museo di Vigna di Valle, in Lazio
 Museo dell'aeronautica Gianni Caproni – museo di Trento
 Museo centrale della Federazione Russa delle aeronautiche militari – museo di Mosca
 Museo aeronautico del Päijät-Häme – museo di Asikkala

Pagine correlate

 Museo dell'aviazione